Böckeler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jörg Böckeler (1944–2018), deutscher Komponist
 Heinrich Böckeler (1836–1899), deutscher römisch-katholischer Priester und Kirchenmusikdirektor
 Johann Otto Böckeler (1803–1899), deutscher Apotheker, Botaniker und Mineraloge
 Maura Böckeler (1890–1971), deutsche Benediktinerin und Hildegardisforscherin